Футбольная лига Англии в сезоне 1956/57 — 59-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в пятый раз в своей истории и во второй раз подряд стал «Манчестер Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Лестер Сити», Третий северный дивизион — «Дерби Каунти», Третий южный дивизион — «Ипсвич Таун».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1956/57 на RSSSF.com 

1956
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1956 году
Спорт в Великобритании в 1957 году